Пархоменко Наталія:
 Пархоменко Наталія Володимирівна (нар. 1979) — українська акторка, радіоведуча та співачка.
 Пархоменко Наталія Іванівна (нар. 1946) — українська художниця.
 Пархоменко Наталія Миколаївна (нар. 1967) — український науковець в галузі права, лауреат Премії НАН України імені М. П. Василенка (2010).
 Пархоменко Наталія Станіславівна (нар. 1979) — українська гандболістка.